Blue October (Amerikaanse band)
Blue October (Britse band)